Rafael Urdaneta es una de las parroquias en las que se divide el municipio Simón Bolívar del estado venezolano de Zulia. Toma su nombre del general en jefe y presidente de la Gran Colombia Rafael Urdaneta.

Ubicación 

La parroquia Rafael Urdaneta limita al norte con el municipio Cabimas, al oeste con el Lago de Maracaibo, al este y al sur con el municipio Lagunillas en el Río Tamare.

Historia 

La parroquia fue creada en 1989 como una división de la parroquia Cabimas del Distrito Bolívar al crearse el Municipio Cabimas formó parte de este siendo su primer alcalde Hernán Alemán.

Siendo la vecina Parroquia Manuel Manrique sede de campos petroleros con poca autoridad de la alcaldía de Cabimas sobre ella, el alcalde se encargó más de la más poblada y problemática ciudad de Cabimas, por lo que las poblaciones de la parroquia Manuel Manrique quedaron abandonadas. 

Franklin Duno Petit y otros concejales solicitaron ante el Consejo Legislativo del estado Zulia su elevación a municipio dada la población, tamaño e independencia económica, la cual fue aceptada.

En 1995 se creó el Municipio Simón Bolívar, con Franklin Duno como alcalde electo por votación popular, con la parroquia Manuel Manrique y parte de la  parroquia Rafael Urdaneta, originalmente iba a incluir la parroquia Punta Gorda pero esta permaneció como parte del Municipio Cabimas.

La parte de la parroquia que formó parte del municipio Simón Bolívar se siguió llamando parroquia Rafael Urdaneta, mientras que la parte que siguió en el municipio Cabimas pasó a llamarse Parroquia Arístides Calvani.

Poblaciones 

Dentro de la parroquia Rafael Urdaneta se encuentran las poblaciones de: 

 La Plata
 El Potrenco
 El Rincón (Conocido como “Los Dulces”)
 Caracaral
 Zamuro (Existen otros pueblos llamados Zamuro en los municipios Santa Rita y Cabimas, además de este)

Zona residencial 

La parroquia Rafael Urdaneta es la parte rural del municipio Simón Bolívar, al oeste de la carretera Lara – Zulia se encuentran los pozos del campo petrolero Tía Juana, al este de la carretera Lara – Zulia se encuentran haciendas ganaderas y cultivos. En la carretera Lara – Zulia junto a las poblaciones de La Plata, El Potrenco y El Rincón se han establecido numerosos puestos de comida que con la ayuda de los reductores de velocidad instalados en el 2008 se han convertido en una parada, tanto que el Rincón ahora es conocido como “Los Dulces”. Se ofrecen carnes de toda clase de animales, tanto de granja como de cacería.

La plata la capital de la parroquia cuenta con cancha deportiva, escuela e iglesia entre otra infraestructura, es un nodo vial que conecta el municipio con los municipios vecinos de Cabimas y Lagunillas.

Vialidad y transporte 

La parroquia Rafael Urdaneta cuenta con varia vías principales como son la carretera Lara - Zulia que la conecta con Cabimas y Ciudad Ojeda, la carretera D 	que la conecta con las otras parroquias del municipio y la carretera Punta Gorda – La Plata.
Las carreteras E, F y G también son vías anchas y bien asfaltadas solamente las carreteras D y G llegan a la Lara - Zulia.

Además por la avenida Intercomunal pasan los carros de Ojeda – Maracaibo.
También existen varias avenidas que recorren la parroquia de Norte a Sur como son la 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84 y 91. La zona rural no tiene buena vialidad y el acceso es difícil.

Sitios de referencia 

 El Rincón (Los Dulces). Carretera Lara – Zulia.
 La Plata. Carretera Lara - Zulia

Referencias 

 Página de la facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia.

Rafael Urdaneta
La Plata (Zulia)
Epónimos de Rafael Urdaneta